Chelidonius steht für:
 Benedictus Chelidonius (≈1460–1521), deutscher Humanist, Dichter und Abt 
 Emeterius und Chelidonius († ≈298), Märtyrer und Heiligengefährten

Siehe auch:
 Celidonius